

Patronyme 

 Christine Delaroche (1944- ), actrice et chanteuse française ;
 François-Étienne de La Roche (ou Delaroche) (1743-1812), ichtyologiste suisse ;
 Georges Delaroche (1902-1968), pilote automobile français ;
 Hélène Delaroche (1907-1996), peintre française ;
 Jean-Baptiste Grégoire Delaroche (1767-1845), général français ;
 Marc Delaroche, (1971-), joueur de football français.
 Marguerite Delaroche (1873-1963), peintre française ;
 
 Paul Delaroche (1797-1856), peintre d'Histoire français ;
 Paul-Charles Delaroche (1886-1914), dessinateur, peintre, illustrateur français ;
 Philippe Delaroche-Vernet (1878-1935), homme politique français.

Pseudonyme 
Delaroche est un nom de famille notamment porté par :
 Michel Delaroche, pseudonyme de Boris Vian.

Toponyme 
 Rue Paul-Delaroche (.